Liverpool FC Fan Club Danish Branch er den danske Liverpool FC fanklub. Fanklubben blev stiftet den 1. marts 1989. I 2006 blev Daniel Agger fanklubbens præsident, hvilket betyder at Daniel Agger vil blive interviewet en gang i mellem af fanklubben. Udover det, er Jan Mølby æresmedlem i klubben. 7 gange om året udsender fanklubben bladet "You'll Never Walk Alone", som også er navnet på Liverpool FC's kendingssang.

Eksterne henvisninger 
 Liverpool FC Fan Club Danish Branch's officielle hjemmeside

Fodboldfanklubber
Etableret i 1989
Fan Club Danish Branch